Welfenpartei bezeichnet
 Deutsch-Hannoversche Partei, die Welfenpartei in Hannover
 Welfenparteien in Braunschweig